Университет Додомы (, ) — танзанийский университет, основанный в 2007 году в столице страны городе Додоме. Государственный план развития полагает что к 2025 году Университет Додомы станет крупнейшим ВУЗом страны. В итоге университет будет обучать 50,000 одновременно, хотя на данный момент число учащихся гораздо ниже.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета.
 Сайт Южной Африканской Региональной Ассоциации Университетов

Университеты Танзании
Высшее образование в Танзании